Первенство Казахстана по футболу 1998 года — 4-й турнир Первой лиги, в котором приняли участие 6 клубов.

В число участников соревнований были включены все желающие команды, которые на обоих этапах турнира играли между собой в 1 круг.

В межсезонье 1997-1998 годов клуб Высшей лиги «Кайрат» (Алма-Ата) разделился на 2 коллектива. Оставшиеся в прежнем клубе работники и игроки, пользуясь поддержкой ряда СМИ, объявили происходящее беспределом и стали бороться за восстановление в правах.

Сохранив за собой старую клубную эмблему, этот коллектив продолжил именовать себя «Кайратом» и в 1998 году подал заявку на участие в соревнованиях Первой лиги, где в 1-й же год завоевал право снова выступать в Высшей лиге.

Предварительный этап 

Матчи прошли в Талдыкоргане.

Финальный турнир 

Матчи прошли в Алма-атинской области.

Ссылки 
Чемпионат Казахстана 1998. Первая лига  
 ПЕРВАЯ ЛИГА – 1998 на сайте "Казахстанский футбол" 

Первая лига Казахстана по футболу